Bryden ist der Familienname folgender Personen:

 Beryl Bryden (1920–1998), englische Sängerin und Waschbrettspielerin des Traditional Jazz
 Eugen Schulze-Breiden (Eugene S. Bryden; 1902–1951), deutscher Schauspieler, Regisseur und Dramaturg
 Harry Bryden (* 1946), US-amerikanischer, emeritierter Meeresforscher, Mathematiker und Hochschullehrer in Southampton, Vereinigtes Königreich
 John G. Bryden (1937–2016), kanadischer Politiker